Prvenstva Hrvatske u ragbiju se igraju od 1992. godine.  
Za vrijeme Jugoslavije, također su igrana prvenstva Hrvatske, kao dio Prvenstva Jugoslavije.

Prvensva SR Hrvatske  
Popis ragbijskih prvaka SR Hrvatske.
1981.: Nada Split

Prvenstva Hrvatske  
Popis ragbijskih prvaka Republike Hrvatske.

 Napomene:  
 - prvenstvo 2018. je igrano u jesenskom dijelu sezone 2018./19.

Vječna ljestvica 
 (stanje nakon sezone 2021.)  

Najuspješniji ragbi klub u Hrvatskoj je splitska "Nada".

 25 naslova: 
 Nada (Split)
 2 naslova:
 Makarska rivijera (Makarska) 
 Zagreb 
 1 naslov
 Mladost (Zagreb)

Povezani članci 
 Hrvatski ragbijski kupovi
 Prvenstvo Hrvatske u ragbiju 7
 Prvenstvo Jugoslavije u ragbiju
 Regional Rugby Championship
 Hrvatski ragbijaški savez

Vanjske poveznice 
 rugby.hr

Izvori 
  rugby-encyclopedie.com, ragbi u Hrvatskoj
 Arambašić Vjekoslav i dr: 50 godina Nade: 1959. – 2009., Split, 2009.